Полубояриново — название населённых пунктов:

Россия 
 Полубояриново — деревня в Коломенском районе Московской области.
 Полубояриново — деревня в Старожиловском районе Рязанской области.